Кузебаево — название населённых пунктов в России:

 Кузебаево — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Кузебаево — деревня в Граховском районе Удмуртии.